И́вовая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Ивовая улица — улица в посёлке Борисоглебское Авиастроительного района Казани.
Ивовая улица — улица в Липецке (Матырский).
 Ивовая улица — улица в Москве.
 Ивовая улица — улица в историческом районе Осиновая Роща (посёлок Парголово, Выборгского района Санкт-Петербурга).

Украина 
 Ивовая улица — улица в Донецке.
 Ивовая улица — улица в Запорожье.